UFC 274: Oliveira vs. Gaethje — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 7 мая 2022 года в спортивном комплексе «Footprint Center» в городе Финикс, штат Аризона, США.

В главном бою вечера Шарлис Оливейра победил Джастина Гейджи удушающим приёмом в первом раунде. При этом, из-за проваленного взвешивания, Оливейра был лишён статуса чемпиона, а чемпионский титул стал вакантным. В соглавном бою Карла Эспарса победила Роуз Намаюнас раздельным решением судей и завоевала титул чемпионки UFC в женском минимальном весе второй раз в своей карьере.

Подготовка турнира 
Изначально планировалось провести этот турнир в городе Рио-де-Жанейро в Бразилии, однако впоследствии организаторы приняли решение перенести мероприятие из этого места в США.

Ожидалось, что на мероприятии состоится поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между действующим чемпионом Гловером Тейшейрой и бывшим чемпионом Rizin в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (#1 в рейтинге), который потенциально станет заглавным событием турнира. Однако по неизвестным причинам бой был перенесен на UFC 275.

Таким образом, на место заглавного поединка турнира был перенесён бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между действующим чемпионом Шарлисом Оливейрой и бывшим претендентом на чемпионский титул Джастином Гейджи (#1 в рейтинге), который также был назначен на эту дату. Для Оливейры этот бой станет второй защитой титула после того, как в мае 2021 года на турнире UFC 262 он завоевал вакантный на тот момент титул чемпиона в бою против Майкла Чендлера (титул стал вакантным после того, как действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру и освободил его). В первой защите, которая состоялась в декабре 2021 года а турнире UFC 269, Оливейра победил Дастина Пуарье удушающим приёмом.

В качестве соглавного поединка был запланирован бой за титул чемпиона UFC в женском минимальном весе, в котором должны встретиться действующая двукратная чемпионка Роуз Намаюнас и бывшая первая чемпионка UFC в минимальном весе (а также бывшая чемпионка Invicta FC) Карла Эспарса (#2 в рейтинге). Для Намаюнас этот поединок станет второй защитой титула после того, как она повторно стала чемпионкой минимального веса и один раз защитила пояс чемпиона дважды подряд победив Чжан Вэйли в апреле 2021 года на UFC 261 (нокаутом) и в ноябре 2021 года на UFC 268 (раздельным решением). Ранее Намаюнас и Эспарса уже встречались в декабре 2014 года в финальном поединке 20-го сезона шоу «The Ultimate Fighter» на турнире The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned Finale. Тогда удушающим приёмом в третьем раунде победила Эспарса, став первой чемпионкой UFC в женском минимальном весе.

Ожидается, что на мероприятии состоится матч-реванш в полутяжелом весе между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Маурисио Руа (также чемпионом Гран-при PRIDE 2005 года в среднем весе) и бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC Овинсом Сен-Прё. Эта пара ранее возглавляла турнир UFC Fight Night: Сёгун vs. Сен-Прё в 2014 году, где Сен-Прё победил Руа нокаутом в первом раунде.

Изменения карда 
Ожидалось, что на этом мероприятии встретятся Аманда Рибас и бывшая чемпионка Invicta FC в легком весе Мишель Уотерсон. Первоначально предполагалось, что они встретятся на турнире UFC 257, но Уотерсон снялась с боя по неизвестным причинам. Затем они были перенесены на UFC Fight Night: Блейдс vs. Докас, но травма вынудила Уотерсон снова выйти из боя. В начале марта Уотерсон объявила, что ее травма потенциально может стать «концом карьеры», и она не будет участвовать в этом мероприятии.

Ожидалось, что на мероприятии состоится бой в легком весе между ветераном организации Майклом Джонсоном (24 боя в UFC) и Аланом Патриком. Однако по неизвестным причинам бой был перенесен на одну неделю позже в кард турнира UFC on ESPN: Блахович vs. Ракич.

Бой в легком весе между ветеранами организации Джо Лозоном (27 боёв в UFC) и бывшим претендентом на чемпионский титул Дональдом Серроне (37 боёв в UFC) изначально был запланирован неделей ранее на турнире UFC on ESPN: Фонт vs. Вера. Однако, бой был перенесен на это мероприятие по неизвестным причинам. Тем не менее, в день турнира Серроне снялся с боя, сославшись на отравление.

Анонсированные бои 

[*] Указана позиция Чиассон и Думонт в рейтинге Топ-15 женского легчайшего веса.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Чарльз Оливейра не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории для титульного боя. Бой пройдёт в промежуточном весе.

На данный момент Оливейра остаётся чемпионом UFC в лёгком весе, но после первого удара гонга в предстоящем поединке пояс станет вакантным и будет стоять на кону только для Гейджи. Если в бою победит Оливейра, он станет главным претендентом на титул и сможет провести чемпионский поединок с другим претендентом на пояс. 

[***] Норма Думонт не смогла уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперницы. Бой пройдёт в промежуточном весе.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брэндон Ройвал vs. Мэтт Шнелл
 Выступление вечера: Майкл Чендлер и Андре Фиальо

Следующие бойцы получили награды спонсора Crypto.com «Fan Bonus of the Night» (Фанатский бонус вечера), выплаченные в биткойнах в размере $30,000 за первое место, $20,000 за второе место и $10,000 за третье место:

 1-е место: Роуз Намаюнас
 2-е место: Майкл Чендлер
 3-е место: Чарльз Оливейра

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
10 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Карлус Диегу Феррейра (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 лёгкого веса
Эрин Бланчфилд (бывшая #15) покинул рейтинг Топ-15 наилегчайшего женского веса

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC